

Населені пункти та їхні частини
 Щепани — село в гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Щепани — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Щепани — частина села Суха-Струґа в гміні Ритро Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки